Ван Влит () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Влит, Ари (1916—2001) — нидерландский велогонщик, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Ван Влит, Дон (более известен под псевдонимом Captain Beefheart; 1941—2010) — американский музыкант-экспериментатор, саксофонист и художник, работавший с группой The Magic Band.
 Ван Влит, Петронелла (1926—2006) — голландская пловчиха, олимпийская чемпионка и чемпионка Европы.
 Ван Влит, Стюарт (21 июля 1815— 28 марта 1901) — генерал-майор армии Союза и армии США.
 Влит, Хендрик Корнелис ван (ок. 1611—1675) — голландских художник эпохи Золотого века голландской живописи